CSM Râmnicu Vâlcea a fost un club de fotbal din Râmnicu Vâlcea, România. Echipa a fost înființată în anul 2004, după desființarea echipei Chimia Râmnicu Vâlcea. Clubul a ajuns și acesta să se desființeze în 2017, când conducerea a renunțat să mai finanțeze echipa.

Istoric 
Echipa a fost înființată în 2004 după ce echipa Chimia Râmnicu Vâlcea s-a desființat din cauza problemelor financiare. Echipa a debutat în sezonul 2004-2005 al Ligii a III-a (la vremea respectivă Divizia C), câștigând seria a V-a și promovând în Liga a II-a (atunci Divizia B). În primul sezon al Ligii a II-a, CSM a terminat campionatul pe locul 6. În sezonul 2006-2007, CSM a fost la un pas de promovarea în Liga I, terminând campionatul pe locul 3, la doar un punct distanță de ocupanta locului 2, Dacia Mioveni. În ultima etapă însă, CSM a pierdut în fața echipei FC Baia Mare, echipă care era deja retrogradată, cu scorul de 3-1 iar Dacia Mioveni și-a adjudecat promovarea în Liga I după ce a învins Industria Sârmei Câmpia Turzii cu scorul de 2-0. În sezonul următor CSM a terminat campionatul tot pe locul 3 însă de data aceasta a terminat la 8 puncte distanță de ocupanta locului 2, Gaz Metan Mediaș. În sezonul 2006-2007 CSM a realizat și cea mai mare performanță a sa în Cupa României, ajungând până în șaisprezecimi unde a fost eliminată de Rapid București cu scorul de 0-4. În 2013, echipa a fost cumpărată de senatorul Dan Nițu.

La data de 15 octombrie 2014, Tribunalul Vâlcea a acceptat cererea de intrare în insolvență a clubului CSM Râmnicu Vâlcea pe motivul unor datorii în valoare de 2.600.000 lei, ce datează din anul 2009 din perioada în care clubul era administrat de Primăria Râmnicu Vâlcea.

În februarie 2017, președintele Lucian Munteanu a anuțat desființarea echipei de seniori.

Lotul sezonului 2016-2017

Jucători împrumutați

Jucători notabili 
 Marin Vătavu
 Paul Dulcea
 Florin Pampea
 Cosmin Cristian Ursu
 Lucian Paul Zoicaș
 Mădălin Amărăscu
 Bogdan Vătăjelu
 Octavian Vasile
 Florin Costea
 Mihai Costea
 Laurentiu Briceag

Palmares 
 Liga a II-a
 Locul 3 (3): 2006-2007, 2007-2008, 2013-2014
 Liga a III-a
 Câștigătoare (1): 2004-2005

Referințe

Legături externe 
 Pagina oficială a clubului
 Profil pe transfermarkt

Cluburi românești de fotbal desființate
Fondări în 2004
Cluburi de fotbal din Vâlcea